

Geografia
 Bretteville-le-Rabet – comune francese nel dipartimento del Calvados, regione della Normandia
 Oulad M'Rabet – centro abitato e comune rurale del Marocco nella provincia di Essaouira, regione di Marrakech-Safi

Altro
 Francisco Rabet, in arte Royal Frenz (1984) – cantante, cantautore e musicista cileno naturalizzato svizzero
 Rabet – parco distrettuale nei pressi di Lipsia, Germania